Whoracle (игра слов, которую можно перевести как Шлюхоракул, от  + ) — третий студийный альбом мелодик-дэт-метал-группы In Flames, вышедший 27 октября 1997 года.

Whoracle — концептуальный альбом, который описывает прошлое, настоящее и гипотетическое будущее планеты Земля. Песня «Jotun» является квинтэссенцией концепции альбома, в которой общество разрушено после апокалиптического события. «Episode 666» описывает эти события с той иронией, как это развращенно показывается на телевидении. Песня постепенно подготавливает слушателя, чтобы рассказать историю возвышения и падения мирового общества. «The Hive» и «Jester Script Transfigured» описывают технологический успех общества и утопический новый мировой порядок, который будет разрушен человеческой природой в последующих двух песнях. Кавер на Depeche Mode, «Everything Counts» объясняет, что люди которые построят и затем уничтожат своё общество поймут свою глупость лишь когда будет уже слишком поздно.

Альбом занял 16 место в списке 20 лучших альбомов 1997 года по версии сайта Metal Storm.

Список композиций 
Концепция Whoracle создана и разработана Никласом Сундином и Андерсом Фриденом. Тексты написал Никлас Сундин следуя краткому описанию Андерса Фридена. Вся музыка написана и аранжирована In Flames.

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал, перкуссия, аудиоинженер
 Гленн Юнгстрём — ритм-гитара
 Еспер Стрёмблад — соло и акустическая гитара, клавишные, перкуссия
 Йохан Ларссон — бас-гитара
 Бьорн Гелотте — ударные, перкуссия, соло и акустическая гитара

Приглашённые музыканты
 Ulrika Netterdahl — женский вокал на «Whoracle»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames